Restivo peut faire référence à : 
 Antonio Restivo (né en 1945), physicien italien.
 Conjecture de Restivo, assertion en théorie des codes (1981).
 Danilo Restivo (né en 1972), tueur fétichiste italien.
 Franco Restivo (1911-1976), homme politique italien.
 Matteo Restivo (né en 1994), nageur italien.
 Sal Restivo, sociologue américain.

Homonymie de patronyme italien